Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mosè Navarra che ha battuto in finale Martin Lee 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Peter Wessels (primo turno)
 Arvind Parmar (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)

 Jamie Delgado (primo turno)
 Todd Woodbridge (semifinali)
 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Dejan Petrović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2000